

Cinema 
 The Miser's Daughter – film del 1910 diretto da Harry Solter
 The Miser's Daughter – film del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company

Letteratura 
 The Miser's Daughter – romanzo di William Harrison Ainsworth del 1842